Royal (; ж. р. royal) — французский термин, имеющий несколько русских транскрипций.

Ройяль
 Гостиница «Пале Ройяль» — в Санкт-Петербурге бывший меблированный дом «Пале-Ройяль» Н. Ф. Немилова (1875—1876, архитектор А. В. Иванов), Пушкинская улица, 20.

Рояль
 Пале-Рояль — площадь, дворец и парк в Париже.
 Сквер «Пале-Рояль» — сквер в Одессе, Украина.

 Руаяль
 Руаяль, Сеголен (род. 1953) — французский политик-социалист; подруга (1978—2007) и мать четырёх детей Франсуа Олланда.
 

 Royal
 Royal — марка алкогольного спирта.
 Royal — часть названия спортивных клубов Бельгии.
 «Ла-Лувьер» (RAA Louviéroise — Royale Association Athlétique Louviéroise) — бельгийский футбольный клуб.
 «Льеж» (RFC Liège — Royal Football Club de Liège) — бельгийский футбольный клуб.
 «Мускрон» (Royal Excelsior Mouscron) — бельгийский футбольный клуб.
 «Мускрон-Перювельз» (Royal Excel Mouscron Péruwelz) — бельгийский футбольный клуб.
  (или «Виртон»; R.E. Virton — Royal Excelsior Virton) — бельгийский футбольный клуб.
  (Royal Racing Club Péruwelz) — бельгийский футбольный клуб.
 «Шарлеруа» (Royal Charleroi Sporting Club) — бельгийский футбольный клуб.
 Королевская лига (Royal League) — ежегодный футбольный турнир для ведущих клубов Дании, Швеции и Норвегии. Проводился в 2004—2007 годах,.

См. также 
 Рояль
 
  
 Королевская площадь